A22 o A-22 puede referirse a:

 La Autovía del Camino Catalán, entre Lérida y Huesca (España).
 La Autoestrada A22 o Via Infante de Sagres, una autopista portuguesa.
 La Autostrada A22 o Autostrada del Brennero, una autopista de Italia.
 La A22 road, una de las principales carreteras de Inglaterra.
 El bombardero ligero A-22 Maryland, utilizado en la II Guerra Mundial y manufacturado por la Glenn L. Martin Company.
 Uno de los códigos para la Apertura inglesa, en ajedrez.